Барже́м () — коммуна на юго-востоке Франции, в кантоне Флейоск округа Драгиньян, департамент Вар, регион Прованс — Альпы — Лазурный берег. Входит в список «Самых красивых деревень Франции».

Площадь коммуны — 27,95 км², население — 126 человек (2006) с тенденцией к росту: 180 человек (2012), плотность населения — 6,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 167 человек, а в 2012 году — 180 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 95 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 74 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности 77,9 %, в 1999 году — 68,8 %). Из 74 активных трудоспособных жителей работали 65 человек (41 мужчина и 24 женщины), 9 числились безработными (1 мужчина и 8 женщин). Среди 21 трудоспособных неактивных граждан 3 были учениками либо студентами, 11 — пенсионерами, а ещё 7 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 61 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 115,0 человек. При этом медиана доходов составила 15 тысяч 375 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 Баржем на сайте provenceweb

Самые красивые деревни Франции (Вар)